Szeligi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Szeligi, village du powiat de Płock
 Szeligi, village du powiat de Sochaczew 
 Szeligi, village du powiat de Varsovie-ouest 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Szeligi, village du powiat de Starachowice

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szeligi, village dans le powiat d'Ełk